Roletto ima više značenja:
 Roletto, Asti
 Roletto, Torino
 Roletto, Verbano-Cusio-Ossola